Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2014 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Кань-сюр-Мер и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

В 2014 году турнир прошёл с 5 по 11 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Каролин Гарсия
 в парном разряде —  Ваня Кинг и  Аранча Рус

Общая информация 
100-тысячник в департаменте Приморские Альпы в 2014-м году вновь стал турниром-спутником крупного соревнования WTA в Мадриде, что позволило французским организатором усилить свой турнир сразу пятью игроками первой сотни одиночного рейтинга. Посев в этой части турнира возглавила Янина Викмайер (тогдашняя 58-я ракетка мира). Бельгийка, находящаяся в затяжном игровом кризисе, впрочем не оставила какой-либо значительный вклад в истории этого приза, покинув его уже на старте. В её отсутствие титул достался пятой ракетке турнира — Шэрон Фичмен, ни разу не сыгравшей по ходу соревнования с сеянной соперницей. В стартовом матче канадка переиграла чемпионку турнира 2012 года Юлию Путинцеву

Парный турнир почти не привлёк к себе сильных сыгранных парных сочетаний и титульный матч разыграли два несеянных альянса: более опытные европейки Кики Бертенс и Юханна Ларссон оказались чуть сильнее южноамериканок Татьяны Буа и Даниэлы Сегель. Аргентинка и чилийка на пути к титулу выбили из турнира две из трёх сеянных команд соревнования.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Шэрон Фичмен обыграла  Тимею Бачински со счётом 6-2, 6-2.
 Фичмен выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру на соревнованиях федерации.
 Бачински уступает свой 2-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Э.Кабеса
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= С.Викери
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Э.Барти
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Панова
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А.Возняк
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М.Иригойен
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Т.Бачински
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= З.Дияс
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=r

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= М.Линетт
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М.Заневская
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С.Арвидссон
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= П.Пармантье
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=5

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М.Лучич
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А.Лим
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М.Юханссон
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р.Опранди
| RD1-score16-1=0
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=r

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= С.Викери
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А.Панова
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03= А.Возняк
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Т.Бачински
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= М.Заневская
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= С.Арвидссон
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= М.Лучич
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= М.Юханссон
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= С.Викери
| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=r
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Т.Бачински
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= М.Заневская
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=
| RD3-team04= М.Юханссон
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Т.Бачински
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= М.Юханссон
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон''' обыграли  Татьяну Буа /  Даниэлу Сегель со счётом 7-6(4), 6-4.
 Бертенс выигрывает 1-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре федерации.
 Ларссон выигрывает 1-й титул в сезоне и 16-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
 Цикл женских турниров ITF 2014

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2014 году
Май 2014 года
2014